Bregni ima više značenja:
 Bregni, Alessandria
 Bregni, Pavia